Censo, Cens e Censive sono termini legati alla struttura economica del sistema politico feudale, in uso in Europa occidentale e introdotto nelle colonie latinoamericane (Censo):
 il cens indica una rendita (« pagare la cens, la tassa ») ;
 il censive può essere sia la proprietà fondiaria (« possedere/ acquistare un censive »), sia la rendita (« pagare il censive »), sinonimo di cens applicabile alla terra, sia il tipo di possesso dei terreni (fondi tenuti in "censive" e non in feudo o in allodio franco).

Francia

Cens e censive: la rendita 
Il cens era la rendita annua, fondiaria e perpetua dovuta da colui che ha la "proprietà utile" di un fondo, chiamata censive, a colui che ne possiede la "proprietà eminente", chiamata Signoria fondiaria. Il "censitario" era generalmente un plebeo (roturier), ma poteva anche essere nobile o ecclesiastico. La "censive" poteva consistere in un terreno, un appezzamento con costruzioni in una città, un mulino o un traghetto su un fiume, una strada a pedaggio, dei capi di bestiame con diritto al pascolo, ma anche una proprietà importante come un Priorato. Colui che riscuote il "cens" è sempre considerato come un nobile.

Ottenendo il "cens", il "censitario" riconosce simbolicamente di essere soggetto a colui che possiede il suo fondo; ricevendo il "cens", il Signore diretto (Signore feudale conferma il suo obbligo di assicurare al "censitario" agricoltore un possesso giusto e pacifico.
L'accordo tra i contadini e il Signore è soggetto ad ogni variazione, da un « riconoscimento » o da una « nomina » o « investitura » quando vi è un "censive" di un "roturièr", ma a volte anche un Omaggio feudale quando c'è un domaine (possesso) di un nobile.

Si distingue tra il "censive servile", che non può essere venduto o ereditato e il "censive libero" che può esse venduto. Il primo si suppone abbia avuto origine da una proprietà allodiale che è sottoposta alla protezione di un "Signorotto feudale", il secondo si suppone sia stato una terra concessa da un "Signore" a un uomo senza averi.

I "censive" possono essere affittati, sia dal "Signore" e venendo convertiti in rendite annuali, sia dai "censitari" seguendo le usanze del luogo o città.

I "censive" sono puramente fondiari: anche nelle città, la concessione si riferisce solo al terreno nudo; gli edifici e i miglioramenti sono realizzati dai censitari agricoltori (fattori).

Il valore del "cens" è immutabile, non è negoziabile tra il proprietario utile e il proprietario eminente: il suo ammontare, generalmente stipulato in natura, si suppone sia stato fissato da tempo immemorabile tra i predecessori del primo "censitario" e il primo "Signore del feudo". Quando viene convertito in denaro, il "censitario" popolano (roturier) ha sempre la possibilità di pagare in natura.

Il "cens" dovrebbe essere visto come una tassa locale piuttosto che come un affitto: corrisponde in maniera specifica all'amministrazione della giustizia e della sicurezza che la Signoria feudale (o la città sovrana) deve garantire ai suoi abitanti. È la rendita nobiliare per eccellenza. Altre imposte, quali Corvée, Taille o decime, finanziano gli altri « servizi pubblici », come la manutenzione dei sentieri e strade della Signoria, o la Chiesa nella parrocchia.

Censive: i terreni 
Il "censive" è un fondo che un "Signore del feudo" ha concesso contro il pagamento di una tassa perpetua, il "cens". Lo stesso ne ha venduto la proprietà utile al "censitario", proprietà che possono passare agli eredi che, a loro volta, congiuntamente e solidalmente, dovranno continuare a pagare il "cens". Il "censitario", colui che detiene il fondo a "cens", è responsabile di questa terra e proprietario della sua produzione. Il "Signore" (seigneur censier), colui che ha diritto di esigere il "cens", mantiene i diritti di proprietà, la proprietà eminente.

Il censier 
Censier significa « chi riceve o chi paga il cens ». Si può anche parlare di Signore (proprietario di azienda agricola) o di agricoltore (fattore) "censier". In certi dialetti o lingue regionali simili al francese censier significa "fermier". Questo è il caso in piccardo (cinsier) o in vallone (cinsî).

Bourgage 
Il bourgage era un tipo di possesso particolare della terra in uso soprattutto nella provincia della Normandia nei secoli XVII e XVIII per le case delle città e dei villaggi.

Il censo ricognitivo della proprietà non aveva importanza e si indicava il modo di possedimento feudale (tenure) col nome di franc-bourgage.

Italia

Spagna e America latina 
Assomiglia all'attuale prestito ipotecario, salvo il fatto che il debitore mantiene i pieni diritti sugli immobili del fondo.

Rendita feudale 
Il "censo" è principalmente una rendita feudale in declino e disuso in età moderna, pagato in contanti o in natura, che divenne un elemento tipico di alcune regioni della Spagna.

Tuttavia, ha ancora la forza di mantenere la sua efficacia in alcuni casi, come ad esempio il diritto reale di censo, conosciuto anche come il censo enfiteutico o marchesato, in Catalogna, dove si stima che ci siano ancora tra i 1.500 e 2.000 censalistas aventi diritto. Nella provincia di Barcellona, nel 2007 sono stati pagati per censos redimidos più di 27 milioni di Euro, e per renta o pensión legati a questo 2 milioni di Euro.

Il diritto reale grava un Bene immobile per garantire il pagamento dei canoni o interessi che deve effettuare colui che ne ha il godimento in ragione di aver riconosciuto a un'altra persona un capitale in perpetuo o per un tempo indefinito contro la corresponsione di rendite e che dà diritto al censualista (titolare del diritto derivante dal "censo") di rivalersi sulla Masseria censita quando il censuario (censitario) non paga i canoni rivendicati.

Vendita o trasferimento 
Più importante è il "censo" come una forma di vendita o trasferimento del dominio utile di una proprietà e, come tale, una forma di sfruttamento della stessa. Questo tipo di censo chiamato reservativo, censo enfitéutico o perpetuo, secondo le zone, con la sua rendita normalmente poco elevata, è pagato in contanti o in natura.

Credito 
Infine, il "censo" è una forma di credito, col quale si presta una somma in denaro (principal) a un certo interesse (7%, 5% o 3%, secondo i secoli), garantito da una ipoteca su una o più proprietà di beni mobili o immobili. Questa formula è chiamata censo consignativo o al quitar (rimuovere, togliere), perché il debito viene ripagato quando viene "rimosso" l'importo del prestito originario (principal).

Forma di pagamento differito 
D'altra parte, il "censo" è stato utilizzato anche come una forma di pagamento differito della dote delle monache, mentre gli ordini monastici maschili ricevevano numerose offerte dalle messe e da altre opere pie, attraverso i loro redditi "da censo" che cedevano ai fondatori degli ordini.

Storia 
I "Censo" si diffusero soprattutto nelle regioni e nei periodi dove il capitale per finanziare investimenti era scarso, come in America latina, territorio che ha avuto durante il periodo coloniale un elevato prelievo di risorse e penuria di denaro contante.

Anche se ci sono stati diversi tipi di "censo", consignativo, reservativo o vitalizio, le più utilizzate erano soprattutto del tipo rimborsabile "consignativo", che era l'acquisizione di un capitale sotto la garanzia di un immobile o di un edificio, soggetto al gravame di una rendita annua. Il "censuatario" (colui che ha richiesto il prestito) conservava il pieno diritto sulla proprietà e lo poteva vendere, alienare, se l'acquirente accettava il "censo" e gli obblighi che derivano dallo stesso e il "censualista" (che ha concesso il censo) dava l'autorizzazione. La proprietà soggetta al "censo" non poteva essere divisa.

La percentuale pagata sulla terra sottoposta al "censo" era bassa. Nel XVI secolo era poco più di 7%. Nel XVII secolo è stata ridotta al 5%. All'inizio del XVIII secolo fu solo 3% in ottemperanza con quando stabilito dalle pragmáticas reales spagnole.

Generalmente i "censo" imposti si mantenevano per un lungo periodo. In effetti, non c'era interesse nel riscattare il censo, poiché rimanendo libero il capitale, si doveva cercare un nuovo investimento, il che poteva non presentare alcun beneficio e avrebbe potuto significare perdite, perché non c'era alcuna possibilità di aumentare i profitti con investimenti che davano redditività senza perdere in sicurezza. D'altra parte, l'economia contadina era spesso in difficoltà e non poteva fare la liquidazione del censo.

Anche se il denaro conferito nel "censo" era generalmente molto inferiore al costo effettivo della proprietà, se il "censualista" smetteva di percepire la rendita, esso poteva richiedere al "censuatario" il principal (l'intero ammontare) o prima dell'insolvenza di questo, il bene soggetto a gravame tornava ad appartenere al "censualista". È stato in questo modo che molte proprietà urbane e rurali sono passate in mani ecclesiastiche, perché la Chiesa cattolica e le sue organizzazioni (Comunità religiose, parrocchie, Diocesi) ricorrevano spesso ai "censo redimibili" come forma di investimento del capitale.

La regolamentazione dei "censo" seguiva le linee guida e le raccomandazioni del Diritto canonico e, dati i bassi tassi d'interesse, non sono stati mai considerati come usura, pratica proibita dal cattolicesimo.

L'altra forma di "censo" utilizzata, anche se in misura minore, era il cosiddetto "Censo reservativo" che poteva essere perpetuo o rimborsabile. Non era in realtà qualcosa di diverso da una forma di vendita garantita sotto condizione e pendenza del pagamento della somma che aveva dato il valore alla proprietà venduta. Così, il contraente venditore trasferisce ad un altro la proprietà fruttifera con pieno godimento della stessa, riservandosi solo il diritto a percepire interessi certi annui o una pensione annua, mentre l'acquirente finisce per pagare il pieno valore della proprietà tassata.

Note

Bibliografia 
 Dictionnaire de droit et de pratique, M.***, 1769
 Robert Fossier, Polyptyques et censiers, Turnhout 1978 (typologie des sources du moyen âge occidental 28).
 Bluche, François. L'Ancien régime: Institutions et société. Collection: Livre de poche. Paris: Editions de Fallois, 1993. ISBN 2-253-06423-8
 Salmon, J.H.M. Society in Crisis: France in the Sixteenth Century. Methuen: London, 1975. ISBN 0-416-73050-7
 Bernard Barbiche, Les Institutions de la monarchie française à l'époque moderne, Paris: PUF, collection "Premier Cycle", 1999.
 Daniel Dessert, Argent, pouvoir et société au grand siècle, Paris: Fayard, 1984.
 Arlette Jouanna, Philippe Hamon, Dominique Biloghi, Guy Le Thiec, "Finances", La France de la Renaissance: Histoire et Dictionnaire, Paris: Laffont, 2001.
 Parte del presente testo proviene dall'undicesima edizione della Encyclopædia Britannica, oggi di pubblico dominio.
 Robert-Henri Beautier, « Feux, population et structure sociale au milieu du XV siècle: l'exemple de Carpentras », Revue des Annales-Annales. Économies, sociétés, civilisations, n° 14 (1959), p. 255–268;
 Jean Favier, Finance et fiscalité au bas Moyen Âge, SEDES, coll. « Regards sur l'histoire », Paris, 1971 ISBN 2-7181-3699-5 ;
 Jean Glénisson et Élisabeth Carpentier: « Bilans et méthodes : la démographie française au XVI siècle », Revue des Annales-Annales. Économies, sociétés, civilisations n° 17 (1962), p. 109;
 Albert Rigaudière:
 Gouverner la ville au Moyen Âge, Anthropos, coll. « Historiques » ISBN 2-7178-2406-5,
 q.v. Dictionnaire du Moyen Âge, s. dir. Michel Zink, Alain de Libera et Claude Gauvard, PUF, coll. « Quadrige », 2004 ISBN 2-13-054339-1.

Voci correlate 
 Ancien Régime
 Storia della Francia
 Storia della Spagna
 Livre terrier
 Decima
 Roturier
 Censo (storia romana)
 Signoria fondiaria
 Allodio
 Signoria di banno

Collegamenti esterni 
 

Francia dei Borboni
Francia medievale
Spagna medievale
Storia del diritto tributario